Aliceni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Aliceni (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Aliceni (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare